40 sezon Niemieckiej Formuły 3 (ATS Formel 3 Cup) – rozpoczął się w 26 kwietnia i zakończy się 5 października po dwudziestu czterech rundach.

Zespoły i kierowcy

Kalendarz

Klasyfikacje

ATS Formel 3 Cup

Debiutanci

Klasyfikacja zespołów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Niemieckiej Formuły 3

Sezony Niemieckiej Formuły 3
2014 w sportach motorowych
2014 w Niemczech
2014 w Austrii